GGR steht für
 Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder, Deutschland
 Grosser Gemeinderat, Schweiz
ggr. steht für
gegründet, siehe Gründungsdatum
geringgradig
Siehe auch:
RAL GGR

Abkürzung